Муланье — топоним.

 Муланье (город) — город в Малави.
 Муланье (округ) — округ в Малави.